Ко́ссово () — город в Ивацевичском районе Брестской области Белоруссии в 15 км от Ивацевичей. На 1 января 2022 года население города составило 1908 человек.

История 
Первые поселения на территории Коссово возникли в X—XI столетиях. Сохранилось городище X—XII веков, которое исследовали Юрий Кухаренко, Леонид Побаль, Пётр Лысенко и Павел Рапапорт.

В письменных источниках впервые упоминается в 1494 году в грамоте великого князя Александра, который подарил его маршалку Яну Хрептовичу.

В 1510 году великий князь Жигимонд Старый выдал грамоту на проведение в городе торгов и ярмарок. В это время Коссов стал центром района, но согласно административно территориально реформе 1565—1566 годов вошёл в состав Новогрудского воеводства.

В 1795 году в результате третьего раздела Речи Посполитой Коссов оказался в составе Российской империи. В 1825—1855 годах тут размещалась суконная мануфактура. К 1845 году в Коссово существовала фабрика по производству ковров и другая промышленность, на которой насчитывалось около 2000 работников. В 1865 году открылось народное училище. В 1867 году начала работать мельница. В 1868 году построена новая церковь Святого Антония, в 1878 — Троицкий костёл. 15-16 октября тут произошли волнения новобранцев, всего около 900 человек, были несколько погибших в перестрелке с полицией.

С 1915 по 1918 годы находился под немецкой оккупацией. Тогда же в пригороде была проведена узкоколейная железная дорога. В межвоенный период согласно рижскому мирному договору 1921 года оказался в составе II Речи Посполитой. В 1922 году открылся госпиталь, а в 1923 году лесопильный завод «Трактор».  С 1930 годов действовала электростанция мощностью 100 кВт. С 1939 года вошёл в состав Белорусской ССР.

С 25 июня 1941 по 12 июля 1944 был под немецкой оккупацией. В 1942 году в Коссове существовало гетто. С 20 сентября 1947 года входит в состав Ивацевичского района.

Население 

В 2017 году в Коссово родились 21 и умерли 30 человек. Коэффициент рождаемости — 11,4 на 1000 человек (средний показатель по району — 10,4, по Брестской области — 11,8, по стране — 10,8), коэффициент смертности — 16,3 на 1000 человек (средний показатель по району — 15,2, по Брестской области — 12,8, по стране — 12,6).

Культура 

 Мемориальный музей-усадьба Тадеуша Костюшко.
 Историко-краеведческий музей ГУО "Коссовская СШ"

Достопримечательности 
 Дворец Пусловских («Коссовский замок»). Дворец и окружающий его парк был заложен в 1838 году по проекту архитектора Ф. Ящолда. В строительстве дворца принимал участие В. Маркони. Сильно пострадал во время Великой Отечественной войны.
 Музей-усадьба Анджея Тадеуша Бонавентуры Костюшко (Коссово, Меречёвщина)
 Троицкий костёл (1878 год)
 Антониевская церковь (1868 год)
 Георгиевская церковь на кладбище (вторая половина XIX века)

Галерея

См. также 
 Гетто в Коссово

Примечания

Ссылки 
 Сайт, посвящённый дворцу Пусловских
 

Города Брестской области
Населённые пункты Ивацевичского района